CEK peut désigner :
 , un collège d'ingénierie et de technologie à Karunagappally, en Inde ;
 aéroport de Tcheliabinsk, un aéroport international situé au nord-est de Tcheliabinsk, en Russie.

Code IATA des aéroports